Jagelló Hedvig (1408–1431) lengyel királyi hercegnő, II. Ulászló lengyel király és Cillei Anna egyetlen gyermeke
Jagelló Hedvig (1457–1502) bajor hercegné, IV. Kázmér lengyel király és Habsburg Erzsébet magyar hercegnő lánya, I. Mátyás magyar király többször is feleségül kérte, de anyja ellenkezésén mindig meghiúsult a házasságkötés.
Jagelló Hedvig (1513–1573) brandenburgi választófejedelem-asszony, I. (Öreg) Zsigmond lengyel király és Szapolyai Borbála idősebb lánya